Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomaz Bellucci e Bruno Soares che hanno battuto in finale Marcel Granollers e Santiago Ventura 6-4, 4-6, [11-9].

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (finale)
 Martín Vilarrubi /  Horacio Zeballos (primo turno)

 Hugo Armando /  Carlos Poch Gradin (semifinali)
 Bart Beks /  Leonardo Mayer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2007